Deux classes de navires de la Royal Navy se sont appelées classe Beagle :
 la , une classe de deux sloops construits en 1889 ;
 la , ou classe G, une classe de 16 destroyers construits peu avant la Première Guerre mondiale.